До списку лускокрилих Бахрейну віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані в Бахрейні.

Згідно з останніми оцінками, існує 93 види лускокрилих із 19 родин, що трапляються на території Бахрейну.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 
 Pelopidas thrax (Hübner, 1821)

Синявцеві (Lycaenidae) 
 Brephidium exilis (Boisduval, 1852)
 Chilades parrhasius (Fabricius, 1793)
 Freyeria trochylus (Freyer, 1845)
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) — синявець гороховий
 Luthrodes galba (Lederer, 1855)
 Tarucus rosacea Austaut, 1885
 Zizeeria knysna (Trimen, 1862)

Сонцевики (Nymphalidae) 
 Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) — данаєць Хрисипп
 Junonia orithya (Linnaeus, 1758)
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) — сонцевик будяковий

Косатцеві (Papilionidae) 
 Papilio demoleus Linnaeus, 1758

Біланові (Pieridae) 
 Catopsilia florella (Fabricius, 1775)
 Colias croceus (Fourcroy, 1785) — жовтюх помаранчик
 Colotis fausta (Olivier, 1804)

Молі

Ведмедиці (Arctiidae) 

 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)

Autostichidae 
 Heringita amselina (Gozmány, 1967)
 Turatia psameticella (Rebel, 1914)

Червиці (Cossidae)
 Eremocossus vaulogeri (Staudinger, 1897)
 Holcocerus gloriosus (Erschoff, 1874)
 Wiltshirocossus aries cheesmani (Tams, 1925)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 
 Amselia heringi (Amsel, 1935)
 Ancylolomia micropalpella Amsel, 1951
 Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Pediasia numidellus (Rebel, 1903)
 Prionapteryx soudanensis (Hampson, 1919)

Ethmiidae 
 Ethmia quadrinotella (Mann, 1861)

П'ядуни (Geometridae) 
 Casilda antophilaria (Hübner, 1813)
 Eupithecia tenellata Dietze, 1908
 Idaea granulosa (Warren & Rothschild, 1905)
 Idaea illustris (Brandt, 1941)
 Idaea mimetes (Brandt, 1941)
 Jordanisca tenuisaria Staudinger, 1900
 Microloxia herbaria (Hübner, 1813)
 Neromia pulvereisparsa (Hampson, 1896)
 Phaiogramma discessa (Walker, 1861)
 Pingasa lahayei (Oberthür, 1887)
 Pseudosterrha rufistrigata (Hampson, 1896)
 Rhodometra sacraria Linnaeus, 1767
 Scopula adelpharia (Püngeler, 1894)
 Scopula minorata ochroleucaria (Herrich-Schäffer, 1851)
 Semiothisa syriacaria Staudinger, 1871
 Tephrina perviaria Lederer, 1855
 Traminda mundissima (Walker, 1861)
 Zygophyxia relictata (Walker, 1866)

Коконопряди (Lasiocampidae) 
 Streblote siva (Lefèbvre, 1827)

Lymantriidae 
 Euproctis cervina (Moore, 1877)

Совки (Noctuidae) 

 Acantholipes circumdata Walker, 1858
 Agrotis herzogi Rebel, 1911
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis lasserrei (Oberthür, 1881)
 Agrotis margelanoides (Boursin, 1944)
 Agrotis sardzeana Brandt, 1941
 Agrotis spinifera Hübner, 1808
 Anumeta spilota Ershov, 1874
 Anumeta straminea (Bang-Haas, 1906)
 Aucha polyphaenoides (Wiltshire, 1961)
 Caradrina ingrata Staudinger, 1897
 Cardepia sociabilis (Graslin, 1850)
 Catamecia minima (Swinhoe, 1889)
 Cerocala sana Staudinger, 1901
 Cleonymia chabordis (Oberthür, 1876)
 Clytie infrequens (Swinhoe, 1884)
 Condica illecta (Walker, 1865)
 Condica viscosa (Freyer, 1831)
 Drasteria yerburyi (Butler, 1892)
 Dysgonia torrida (Guenée, 1852)
 Earias insulana (Boisduval, 1833)
 Eublemma bistellata Wiltshire, 1961
 Eublemma bulla Swinhoe, 1884
 Eublemma cochylioides (Guenée, 1852)
 Eublemma gayneri (Rothschild, 1901)
 Eublemma pallidula Herrich-Schäffer, 1856
 Eublemma parva (Hübner, 1808)
 Eublemma rushi Wiltshire, 1961
 Eublemma siticuosa (Lederer, 1858)
 Eublemma straminea Staudinger, 1891
 Garella nilotica (Rogenhofer, 1881)
 Gnamptonyx innexa (Walker, 1858)
 Heliothis albida (Hampson, 1905)
 Heliothis nubigera (Herrich-Schäffer, 1851)
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heteropalpia acrosticta (Püngeler, 1904)
 Heteropalpia profesta (Christoph, 1887)
 Heteropalpia vetusta (Walker, 1865)
 Hypena abyssinialis Guenée, 1854
 Metopoceras kneuckeri (Rebel, 1903)
 Mocis frugalis (Fabricius, 1775)
 Mythimna brandti Boursin, 1963
 Pandesma anysa Guenée, 1852
 Rhynchodontodes revolutalis Zeller, 1852
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Scythocentropus inquinata (Mabille, 1888)
 Spodoptera cilium Guenée, 1852
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808) — карадрина
 Spodoptera litura (Fabricius, 1775)
 Spodoptera mauritia (Boisduval, 1833)
 Thiacidas postica Walker, 1855
 Thysanoplusia daubei Boisduval, 1840
 Trichoplusia ni (Hübner, 1800—1803)
 Zekelita ravalis (Herrich-Schäffer, 1851)

Ноліди (Nolidae)
 Nola harouni (Wiltshire, 1951)

Пальцекрилки (Pterophoridae)
 Agdistis adenensis Amsel, 1961
 Agdistis arabica Amsel, 1958
 Agdistis hakimah Arenberger, 1985
 Agdistis nanodes Meyrick, 1906
 Agdistis olei Arenberger, 1976
 Agdistis tamaricis (Zeller, 1847)
 Agdistis tenera Arenberger, 1976
 Pterophorus ischnodactyla (Treitschke, 1833)

Вогнівки (Pyralidae)
 Ancylosis aspilatella (Ragonot, 1887)
 Ancylosis costistrigella (Ragonot, 1890)
 Ancylosis faustinella (Zeller, 1867)

Бражникові (Sphingidae) 

 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Hyles lineata (Fabricius, 1775)

Листовійки (Tortricidae) 
 Trachysmia jerichoana (Amsel, 1935)

Примітки

Посилання 
Bahraini moths at AfroMoths

Лускокрилі
Фауна Бахрейну
Бахрейну